Stabilizační fond Ruské federace vznikl 1. ledna 2004, s cílem vyrovnávat příjmy rozpočtu při pohybech cen ropy na světových trzích. Fond byl spravován ministerstvem financí a centrální bankou, využití prostředků fondu bylo závislé na rozhodnutích vlády.
Každý rok byl stanovený normativ a všechny příjmy z ropy nad tuto hodnotu přecházely do fondu. Při nižší ceně se naopak převáděly prostředky z fondu do státního rozpočtu.

Prostředky fondu byly uchovávány v cizích měnách (45% USD, 45% EUR, 10% GBP).

Zánik fondu 
Stabilizační fond byl k 1.2.2008 rozdělen na Rezervní fond a Fond národního blahobytu. V té době obsahoval prostředky v hodnotě 157,4 mld USD, které byly rozděleny na 125,19 mld. USD pro Rezervní fond a 32 mld. USD pro Fond národního blahobytu. Ke dni 31. ledna 2008 přestal Stabilizační fond existovat.

Prostředky ve fondu 
Historie objemu prostředků alokovaných ve Stabilizačním fondu Ruské federace .

Odkazy

Reference

Související články 
 Rezervní fond Ruské federace
 Centrální banka Ruské federace

Ekonomika Ruska